Terceiro ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Terceiro (* 1976), brasilianisch-georgischer Beachvolleyballspieler
 José Terceiro de Sousa (1908–1983), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Penedo